Le Queen Emeraldas est le nom d'un vaisseau spatial imaginaire appartenant à l'univers d'Albator. Il est commandé par Emeraldas. Il est créé par Leiji Matsumoto dans le manga éponyme.

Histoire 
C'est un vaisseau millénaire qui sera, entre autres, commandé par Emeraldas après avoir été réparé par Toshiro. Dans L'Anneau des Nibelungen, on apprend qu'il attend depuis 1000 ans un nouveau capitaine. Il semblerait que c'est le vaisseau qui ait choisi lui-même Emeraldas comme capitaine et Toshiro comme mécanicien.

Une autre version du Queen Emeraldas apparaît dans le manga Capitaine Albator mais le récit nous apprend qu'il s'agit d'un faux.

Caractéristiques 
Il ressemble à un zeppelin allemand. Les couleurs évoquent celles utilisées par la Luftwaffe ou la Kriegsmarine lors de la seconde guerre mondiale, époque qui passionne Matsumoto. Toutefois, selon les versions et les anime, il apparait bleu, bleu foncé, ou encore noir. Le devant du fuselage arbore la tête de mort, et il y a un galion en guise de cabine, sous le zeppelin. L'armement consiste principalement en de multiples batteries de lasers disposées tout le long du fuselage. Il n'embarque pas de chasseurs, mais dispose d'une option de camouflage invisible. Il est entièrement automatisé et ne transporte pas d'équipage hors son capitaine.

Albator
Vaisseau spatial de fiction